Giovanni di Paolo Rucellai (1403-1481) uomo politico italiano, mecenate fiorentino di Leon Battista Alberti.
Giovanni di Bernardo Rucellai (1475-1525), nipote del primo, poeta e tragediografo italiano.